NAFTA steht als Abkürzung für:
 North American Free Trade Agreement, siehe Nordamerikanisches Freihandelsabkommen
 New Zealand Australia Free Trade Agreement, siehe Closer Economic Relations

Siehe auch:
 Naphta
 Naphtha

NAFTA